El término imperativo puede referirse a:

el modo imperativo es uno de los modos gramaticales que aparece en numerosas lenguas;
un imperativo legal un tipo de obligación registrada legalmente y jurídicamente vinculante;
un paradigma de programación (programación imperativa) que describe la programación en términos del estado del programa y sentencias que cambian dicho estado.
un imperativo moral es una obligación autoimpuesta en ciertas éticas, por ejemplo:
el imperativo categórico hace parte de la ética kantiana.

Enlaces externos